Santiago García (1899-?) – hiszpański szermierz
 Santiago García (1988-) – argentyński piłkarz